Василий Алексеевич Никольский (, Шуя, Владимирская губерния — 3 апреля 1967, Баку) — советский азербайджанский оперный певец, народный артист Азербайджанской ССР (1934).

Карьера 
Родился в семье чиновника.
 В 1905—08 — обучался вокалу в Московской консерватории.
 В 1908—11 — выступал на сцене московского Народного дома.
 В период с 1919 по 1929 годы пел в оперных театрах Самары, Саратова, Одессы, Киева, Тифлиса, Екатеринбурга, Харькова.
 В 1929—52 солист Азербайджанского театра оперы и балета в Баку.
 В 1941—45 и с 1952 преподавал в Бакинской консерватории.

Никольский обладал голосом широкого диапазона. В его репертуаре насчитывалось свыше 40 партий.

Награды 
 Заслуженный артист Азербайджанской ССР
 Народный артист Азербайджанской ССР (25.05.1934)
 Орден Трудового Красного Знамени (17.04.1938)

Примечания 

Персоналии:Азербайджанский театр оперы и балета
Выпускники Московской консерватории
Похороненные на Аллее почётного захоронения в Баку